Поворотный — значения:

 Поворотный — мыс в Приморском крае.
 Поворотный — остров архипелага Северная Земля.
 Поворотный — упразднённый посёлок в Хасынском районе Магаданской области.
 Поворотный — посёлок, входит в состав Находкинского городского округа.